Horvátország
Dubovec falu Gornja Stubica községben, Krapina-Zagorje megyében
Dubovec Bisaški falu Szentivánzelina községben, Zágráb megyében
Donji Dubovec falu Kőrös községben, Kapronca-Kőrös megyében
Gornji Dubovec falu Kőrös községben, Kapronca-Kőrös megyében
Srednji Dubovec falu Kőrös községben, Kapronca-Kőrös megyében

Szlovákia
Dubovec Dobóca falu szlovák neve a Besztercebányai kerületben, a Rimaszombati járásban.